

Култура

Референце